Strukturalismus steht für:

Strukturalismus als sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungsrichtung
Strukturalistisches Theorienkonzept, Beschreibung wissenschaftlicher Theorien nicht als Satzmengen, sondern als in bestimmter Weise strukturiert
Strukturalismus (Architektur) in der Architektur
Strukturalismus (Wirtschaftstheorie), ein entwicklungsökonomischer Ansatz
Strukturalismus (Mathematik)

Siehe auch:
New Structuralism